Denumirea de Spasovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Spasovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Spasovo, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora.